Hôtel de Ville of mairie zijn Franse woorden voor stadhuis. Het kan verwijzen naar:

Hôtel de ville de Paris, het stadhuis van Parijs.
Hôtel de ville de Marseille, het stadhuis van Marseille.
Hôtel de ville de Mulhouse, het stadhuis van Mulhouse
Hôtel de Ville (metrostation), een metrostation in Parijs.
Hôtel de Ville (Huy), museum.